Лаура Монтальво і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Монтальво, яка виступала в парі з Генрієтою Надьовою.

Монтальво і Надьова виграли титул, перемігши у фіналі пару Марія Хосе Гайдано і Маріон Маруска з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Аманда Кетцер /  Міріам Ореманс (півфінал)
n/a
 Рейчел Макквіллан /  Коріна Мораріу (1-ше коло)
 Лаура Гарроне /  Вірхінія Руано Паскуаль (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Croatian Bol Ladies Open 1997 Doubles Draw

Croatian Bol Ladies Open
Тур WTA 1997